Christophe Léonard peut désigner :

 Christophe Léonard (1971-), homme politique français ;
 Christophe Léonard (1990-), joueur de basket-ball français.